Carqueville est un patronyme porté notamment par :

 Pascal Carqueville, photographe et graphiste français ;
 William Carqueville (1871-1946), artiste peintre, graveur et affichiste américain relié à l'Art nouveau.